Инноко () — резерват дикой природы США на территории зоны переписи населения Юкон-Коюкук (Аляска). 

Создан 2 декабря 1980 года. Площадь — 15 582.34 км².

Описание 
Национальный резерват дикой природы Инноко был создан  2 декабря 1980 года природоохранным законом Alaska National Interest Lands Conservation Act. 

Северная часть резервата (Kaiyuh Flats, 3 040 км²) включает реку Юкон и прилегающие земли юго-западнее города Галина, южная (12 540 км²) — реку Инноко и прилегающие земли. Наиболее удобный способ добраться — авиационный через гражданский аэропорт Макграт.

Из-за заболоченной местности резервата он является местом гнездования тысяч птиц. Также является местом обитания барибала, лося, волка и других млекопитающих.

Ссылки 
 

Водно-болотные угодья
Национальные резерваты дикой природы в штате Аляска
Охраняемые природные территории, появившиеся в 1980 году